Кресс Уи́льямс (, род. 26 июля 1970, Хайдельберг, Баден-Вюртемберг, Германия) — американский актёр, родившийся в Германии. Наиболее известен по ролям Уайтта в телесериале «Побег», инспектора Антуана Бэбкока в финальном сезоне шоу «Детектив Нэш Бриджес», Д’Шона Харделла в четвёртом и пятом сезонах «Беверли-Хиллз, 90210» и мэра Лавона Хейса в сериале «Зои Харт из южного штата».

Биография 
Кресс Уильямс родился в Хайдельберге, Баден-Вюртемберг, Германия у афроамериканских родителей. Он учился в колледже Фуллертон () и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе ().

Личная жизнь 
 Первая жена — Симби Хали (2000—2011)
 Сын — Элайджа Хали Томас Уильямс (род. 20.07.2004)
 Дочь — Амика Хали Уильямс (род. 13.08.2007)
 Вторая жена — Кристен Торриани (с 2013)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе